Берне́лл или Бёрнелл () — английская фамилия. Известные носители:
 Эдуард Бёрнелл (примерно 1282—1315) — английский аристократ, 1-й и единственный барон Бёрнелл.
 Белл Бернелл, Джоселин (род. 1943) — британский астрофизик.
 Бернелл, Роберт (ок. 1239—1292) — епископ Бата и Уэлса (1275—1292), избранный архиепископ Кентерберийский (1278—1279).
 Бернелл, Чарльз (1876—1969) — британский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.

Примечания